Jaqueta
The Jacket, um filme de 2005

Desambiguação